Jørgen Jørgensen (1780-1841) – duński żeglarz, pirat, awanturnik
 Jørgen Jørgensen (1914–1961) –  duński pływak
 Jørgen Jørgensen (ur. 1936) – duński kolarz
 Jørgen Jørgensen (ur. 1943) – duński piłkarz